Dit is een lijst van bekende sterren in het sterrenbeeld Luchtpomp, gesorteerd op helderheid.

Luchtpomp
Luchtpomp